Баба се може односити на:
 Баба, мајка оца или мајке
 Баба, старија жена
 Баба, планина у Србији
 Баба, планина у Северној Македонији
 Баба, планина у Босни и Херцеговини, у Републици Српској
 Баба, рт у Турској
 Баба, насеље у Румунији, у округу Алба, у општини Хореа
 Баба, насеље у Румунији, у округу Марамуреш, у општини Коројени
 Баба, данас , село у Бугарској, у Перничкој области, у општини Трн

Види још 
 Бабе (вишезначна одредница)